Список видов, входящих в род Вертикордия (Verticordia)• Возможна прямая и обратная сортировка по всем колонкам.
• При сортировке первой колонки знак гибридного происхождения (×) не учитывается.

Вертикордия
Вертикордия